CTI, sigle composé des trois lettres C, T et I, peut faire référence à :
 Commission des titres d'ingénieur, en France ;
 couplage téléphonie-informatique ;
 Centre de traitement informatique ;
 Centre technique industriel ;
 Commission théologique internationale ;
 CTI Records (où CTI signifie Creed Taylor International), un ancien label de jazz américain ;
 Classification type des industries ;
 Computer telephony integration (en français, couplage téléphonie-informatique) ;
 commutateur de transit international ;
 courroie de transfert intermédiaire (en anglais, intermediate transfert belt), dans une imprimante laser ;
 Cinema Television International.
 Cyber Threat Intelligence
  

CTI est un code qui peut faire référence à :
 , en Angola, selon la liste des codes AITA des aéroports.